Малдыбаев — тюркоязычная фамилия, женская форма Малдыбаева:
 Малдыбаев, Абдылас Малдыбаевич (1906—1978) — советский композитор, оперный певец (тенор), актёр, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР.
 Малдыбаев, Галым Рахметович (1902—1982) — казахский поэт.
 Малдыбаев, Теберик (1894—?) — работник советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.